Монастырь Пресвятой Богородицы Теогеннитор () — женский монастырь Петрской и Херсонисской митрополии Критской православной церкви, расположенный на самом большом острове Греции — Крит, в 30 км от столицы острова — Ираклиона, в горной деревушке , находящейся рядом с небольшими курортными городками Малья и Сталида.

История 
Это место было передано в дар Петрской и Херронисской митрополии семьёй Евангелоса и Марии Хамалакис, жителей Moхоса, в память о погибшем в автокатастрофе ниже монастыря сыне Димитрии. Вся семья занимается скотоводством. Чтобы его душа успокоилась, родители из начально подарили 10 акров земли и сразу был основан храм, в 26 декабря 2004 года. Храм-Базилика Трёх Святителей. Главный неф Храма назван в честь Пресвятой Богородицы Теогеннитор (так как несчастный случай произошел 26 декабря в день сбора Богородицы, на следующий день после Рождества). Южний неф назван в честь Святого Димитрия (по имени покойного сына), и Северный неф назван в честь Святого Маманта (день Святого Маманта 2 сентября — Мамант является покровителем животных).

Основной трудностью строительства монастыря является дорога, протянувшаяся на несколько километров от подножия скалы до её вершины, на основании которой и был основан комплекс монастырских построек. С вершины скалы открывается вид на побережье Северной части острова Крита.

Вся территория Св. монастыря занимает площадь примерно в 16 акров и расположена на горе, высотой в 240 м над уровнем моря, над городком Сталис и примерно в километре οт села Мохос Ираклион Крит.

Монастырь построен в горной местности, на скале под большим наклоном земли (50 %), но благодаря конфигурации и дорожному серпантину, находится в доступности для посетителей.

Возведение святого монастыря является попыткой митрополита «Пэтрас и Хэрронису» гг Нектарий.

В апреле 2009 года, во время строительства, началось становление братства, умственная деятельность и духовное развитие монастыря. Строительные работы, как и развитие монастыря, продолжаются даже сегодня.

Монастырь не имеет ничего кроме 16 акров земли. Сестры монастыря занимаются рукоделием, доход получают от продажи свеч и от маленькой выставки рукоделия.

В обители все сестры выполнять свои обязанности: занимаются рукоделием, шьют ризы, производят ладан, пишут иконы — агиография, учатся иконописи и византийской музыке, содержат библиотеку, делают «чистописание» и мозаики, также работают в церковном саду, готовят пищу, прислуживают в монастырской трапезной (трапезничают). В архондарике (приёмная комната для паломников в православном монастыре) также читают душеспасительные книги, а на паперти (место перед входом а храм) выполняют трудовые обязанности привратника и все необходимое для деятельности монастыря.

Святые Церковные службы и Богослужения (Божественное установление православного богослужения) придерживаются правил монашеской жизни и деятельности святой обители с целью сохранить традиции древнего храма, такого как монастырь Саввы Освященного и приспособиться к византийскому времени также как Святая гора Афон — удел Пресвятой Богородицы. Время на Афоне до сих пор измеряется по византийскому образцу. В монастыре принято Византийское время- 24 часа по Византийскому времени соответствуют моменту захода солнца. Поэтому монастырское время отличается от греческого : оно всегда его опережает на три часа летом и на семь часов зимой.

В течение года вечерня по уставу предваряется службой 9-го часа поэтому вечерня бывает за 3.5 часа до заката солнца. Следующая за вечерней служба — повечерие бывает в 45 минутах до заката. Во время заката солнца сестры монастыря произносят : По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь и службе заканчивается. В течение всего года в монастыре служат : полунощница, утреня, «первый час», «третий час», «шестой час», «девятый час» и Литургия — главная служба церкви, которая начинается через 6 часов после заката солнца.

Все церковные службы и богослужения происходят в установленном порядке, предусмотренным Св. Церковью и монастырем Св. Саввы : утреня, часы, вечерня и чтение Святых Отцов : Святителя Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Палама, Иоанна Сливы, Феодора Студита, Иоанна Лествичника и т. д. Иногда монастырь меняет порядок служб, например в период перед Рождеством (сороковница).

По милости Божией в этом монастыре находятся нетленные мощи святых. Святые мощи иногда выносятся для поклонения верующих, на праздник Святых и во время Божественной литургии в церкви.

Агиографию храма делают Сестры монастыря, кроме части, которая расписана иконописцем. Сестры также занимаются в мастерских — иконописных.

Люстра, хорос, канделябры, подсвечники, аналои выполнены из дерева. В центре храма подвешена центральная люстра с множеством свечей или лампад.

Службы в храмах совершаются только при свете свечей и лампад. Монастырь действует в форме общежительного.

Реквизиты 
Holy Monastery of Virgin Mary Theogennitor, Mochos, Heraklion 70005, Crete, Greece
 FAX: (+30) 28970-61522-61611

Православные монастыри Греции
Монастыри Критской православной церкви